Армстронг, Джон
 Армстронг, Джон (1758—1843) — американский военный и государственный деятель, военный министр США.
 Армстронг, Джон (1709—1779) — шотландский писатель, поэт и врач.
 Армстронг, Джон Александр (1922—2010) — американский советолог.